Aschberg är ett tyskt och svenskt efternamn som 2015 bars av 26 personer i Sverige och kan syfta på:

Personer
 Lotta Aschberg (född 1953), svensk journalist.
 Olof Aschberg (1877–1960), svensk bankir.
 Richard Aschberg (född 1954), svensk journalist.
 Robert Aschberg (född 1952), svensk journalist.

Media
 Ikväll: Robert Aschberg –  ett TV-program i TV3 1990–1992
 Aschberg (TV-program) – ett pratprogram som sänds i TV8

Se även
 Von Ascheberg – flera

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn